Thetidia gigantea är en fjärilsart som beskrevs av Pierre Millière 1874. Thetidia gigantea ingår i släktet Thetidia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
gigantea